Takamado (jap. 高円) ist 

 ein neuer Zweig der Japanischen Kaiserfamilie, ihm gehören an: 
 Prinz Takamado (1954–2002, vormals Prinz Norihito) siehe Norihito Takamado
 Prinzessin Takamado (* 1953) siehe Hisako Takamado
 ihre 3 Töchter
 Tsuguko Takamado (* 1986), japanische Prinzessin 
sowie
 ein Berg im Verwaltungsgebiet der japanischen Stadt Nara, siehe Takamado (Berg)